Невенка Урбанова (; , , Австро-Венгрия — , , Сербия) — сербская и югославская драматическая
актриса театра и кино, певица. Одна из самых известных сербских актрис.

Биография 

С 1925 года выступала на сцене Национального театра Белграда. Сыграла более 150 ролей, с 1936 года — актриса первого плана Национального театра. Амплуа — роковая женщина.

Работала в Белградском Национальном театре до выхода на пенсию в 1959 году. Последний раз вышла на сцену в апреле 1965 года.

Играла в пьесах национальных и зарубежных драматургов, в том числе, Б. Станковича, М. Крлежа, Б. Нушича, А. Вайденмана, Мольера, Т. Реттигена, О. Уайльда, Т. Уильямса,

В конце жизни писала мемуары. В 2000 году опубликовала книгу «Svici koji slovima svetle».

На момент смерти была старшей сербской профессиональной актрисой. Согласно её завещанию, известие о смерти Урбановой были объявлены через три дня, 10 января, после кремации и похорон.

Избранная фильмография 
  — Sve rad osmaha
  — Da sam ranije znala
  — Софка
  — Sreća u torbi
  — Медальон с тремя сердцами

Награды 
 В 1984 году награждена одной из самых престижных сербских актёрских премий «Добричин прстен» за жизненный творческий вклад.
 Лауреат академической премии им. Иво Андрича за 2005 год.

Примечания

Ссылки 
 
 Nevenka Urbanova
 Nevenka Urbanova

Актрисы Сербии
Актрисы Югославии
Певцы и певицы Сербии
Певцы и певицы Югославии